Аре́нский — фамилия. Известные носители:
 Аренский, Антон Степанович (1861—1906) — русский композитор, пианист и дирижёр, педагог.
 Аренский, Михаил Васильевич (1895—1980) — русский советский театральный актёр, народный артист РСФСР.
 Аренский, Павел Антонович (1887—1941) — сын А. С. Аренского, писатель и востоковед.